La séptima temporada de RuPaul's Drag Race All Stars se anunció oficialmente el 15 de febrero de 2022. Esta temporada se transmitirá en Paramount+ y las reinas competirán por la suma de $ 200000. El 13 de abril de 2022, se anunció a las 8 drag queens que formaran parte del elenco de la Temporada, esta es una edición especial que contara sólo con ganadoras de las anteriores temporadas de la franquicia Drag Race.

Concursantes 
(Las edades y los nombres indicados son al momento de la emisión del concurso. )

Progreso 

 La concursante ganó el desafío y ganó el "Lip Sync".
 La concursante ganó el desafío y ganó el "Lip Sync" pero no ganó una estrella porque fue bloqueada en el episodio anterior.
 La concursante ganó el desafío pero perdió el "Lip Sync".
 La concursante ganó el desafío pero perdió el "Lip Sync" y no ganó una estrella porque fue bloqueada en el episodio anterior.
 La concursante fue coronada reina de todas las reinas y recibió 200.000 dólares.
 La concursante fue coronada reina de She Done Already Done Had Herses  recibiendo un cheque de 60.000 dólares.
 La concursante fue salvada.
 La concursante fue elegida para el bloqueo de estrellas en el próximo episodio.
 La concursante fue elegida para pasar a la final.
 * La concursante recibió una estrella de regalo por parte de las ganadoras del reto de la semana anterior.
 ** La concursante recibió dos estrellas adicionales por ganar el reto.

Lip syncs

 La concursante ganó su primer Lipsync
 La concursante ganó su segundo Lipsync
 La concursante ganó su tercer Lipsync
 La concursante ganó y paso a la ronda final del Lipsync Smackdown del Top 8/5
 La concursante ganó la ronda final del Lipsync Smackdown del Top 8/5
 La concursante ganó y paso a la ronda final del Lipsync Smackdown
 La concursante ganó la ronda final del Lipsync Smackdown

Referencias 

RuPaul's Drag Race: All Stars
Temporadas de series de televisión de Estados Unidos de 2022
LGBT en 2022